Кереселидзе () — грузинская фамилия. Происходит от прозвища Кересели, состоящего из двух элементов: «кере» («ячмень, зерно») и «сели» («лён»). Известные носители:

 Кереселидзе, Иван (1829—1892) — грузинский поэт, публицист, журналист, общественный деятель.
 Кереселидзе, Константин Георгиевич (род. 1932) — советский и грузинский режиссёр-документалист.
 Кереселидзе, Арчил Павлович (1912—1971) — грузинский композитор.
 Евфимий (Кереселидзе) (или Евфимий Исповедник, в миру Евстафий Соломонович Кереселидзе; 1865—1944) — игумен, преподобный, исповедник, святой Грузинской Православной Церкви.
 Кереселидзе, Лео Матвеевич — генерал российской армии, организатор армии Грузинской Демократической Республики.
 Кереселидзе, Тамаз — грузинский микробиолог.
 Кереселидзе, Давид — грузинский дипломат.
 Кереселидзе, Акаки — грузинский учёный.
 Кереселидзе, Шалва Ясонович (1913—?) — грузинский конструктор, доктор технических наук, профессор, изобретатель чаесборочной машины.
 Кереселидзе, Константин — грузинский инженер-геолог.
 Кереселидзе, Иасон — грузинский генерал.
 Кереселидзе, Нино — грузинский пианист.

См. также 
 Улица Арчила Кереселидзе — улица в Тбилиси, в Дидубе.
 Улица Иване Кереселидзе — улица в Тбилиси, в Вера-Ваке.
 Бульвар Томази Кереселидзе — улица в Набережных Челнах.